Ułęż (gemeente), gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin
 Ułęż (Lublin), dorp in het Poolse woiwodschap Lublin

Zie ook:
 Ulëz, dorp in het Albanese district Mat